Завгороднее () — село в
Петровском сельсовете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Географическое положение 
Села Петровское и Завгороднее примыкают друг к другу. Рядом протекает река Северский Донец.

Происхождение названия 
С момента своего основания в 1731 году и до революции Завгороднее имело другое название: слобода Верёвкина (Петровская волость, Изюмский уезд). Слобода возникла в период строительства Украинской оборонительной линии.

На территории Украины 2 населённых пункта с названием Завгороднее.

Демография 
Население по переписи 2001 года составляло 652 человека (285 мужчин и 367 женщин).

Достопримечательности 
 В селе есть братская могила советских воинов.
 С 1737 по 1930 год в селе существовала деревянная церковь Святого Николая, построенная жителями слободы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Песня «Лён» села Завгороднее.

Населённые пункты Балаклейского района